Nicosia bezeichnet:
 Nicosia, Stadt in Sizilien
 Titularerzbistum Nicosia, Titularerzbistum in Sizilien

Nicosia ist der Familienname folgender Personen:
 Francis R. Nicosia (* 1944), US-amerikanischer Historiker
 Nic Nicosia (* 1951), US-amerikanischer Fotograf und Videokünstler

Siehe auch:
 Nikosia, Zypern
 Bezirk Nikosia, Zypern